Zillig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wolfram Zillig
 Hermann Zillig